8-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне

 8-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1918 году
 8-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована летом 1941 года
 8-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована осенью 1941 года